Предтеченский Иаково-Железноборовский монастырь — мужской (с 1764) монастырь Костромской епархии Русской православной церкви, расположенный селе Борок Буйского района Костромской области.

Основан в конце XIV века преподобным Иаковом Железноборовским, мощи которого находятся в соборе под спудом. В этом монастыре был пострижен Григорий Отрепьев. Монастырь получил своё название по селению Железный Борок, рядом с которым он был построен на левом берегу реки Тебзы. Из-за того, что он расположен на пути из Галича в Москву, монастырь постоянно находился в центре исторических событий. Его не раз сжигали во время татаро-монгольских и польско-литовских нашествий, но монастырь снова был отстроен и восстановлен. В XVIII веке на его территории были построены два храма.

После революции монастырь был закрыт и только с 1994 года в нём вновь начались восстановительные работы. В настоящее время монахи этого монастыря возрождают монастырскую жизнь.

Игумены 
 игумен Андрей (Козлов)
 архимандрит Кирион (Радионов)

Прочие сведения 
 По ряду источников, Григорий Отрепьев, спасаясь от смертной казни, прибыл сюда и был пострижен в монашество с именем Григория. Но затем он перешёл в Спасо-Евфимиев монастырь города Суздаля, а затем в московский Чудов монастырь.
 В 1700 году по грамоте царя Петра I монастырь выслал большую сумму денег на строительство кораблей создаваемого им флота.

Примечания

Литература 
 Авдевв А. Г. Памятники книжности XVII века из Галичского уезда: Житие преподобного Иакова Железноборовского // Вестник церковной истории. 2010. — № 3-4 (19-20). — С. 118—130.
 Авдеев А. Г. Две заметки по истории Иоанно-Предтеченского Железноборовского монастыря (Буйский район Костромской области) // Русский мир в мировом контексте. Сборник статей и материалов всероссийской заочной научной конференции с международным участием «Человек и мир человека». Рубцовск: ИП Пермяков, 2012. — С. 76-101.
 Ферапонт (Кашин), митр. Иаково-Железноборовский монастырь.  — Кострома : Костромская епархия Русской Православной Церкви, 2017. — 126 с. — ISBN 978-5-903956-11-1 — 3000 экз.

Ссылки 
 Костромская епархия
 Свято-Предтеченский Иаково-Железноборовский монастырь
 Православные храмы Костромской губернии

Монастыри Костромской области
Достопримечательности Костромской области